De samenstelling Tweede Kamer 2017-2021 bevat een overzicht van de leden van de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. De Kamer telde in deze periode 150 Kamerzetels. De zittingsperiode ging in op 23 maart 2017 en eindigde op 30 maart 2021. 

De Kamerfracties staan in volgorde van grootte. De personen die in de onderstaande tabellen worden vermeld, zijn ofwel verkozen bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017 van 15 maart 2017 en dus toegelaten op 23 maart 2017, ofwel op een latere datum als Kamerlid toegelaten ter opvulling van een vacature. Personen waarbij geen "Einde van lidmaatschap" vermeld is, zijn zittende Kamerleden.

Samenstelling

VVD

PVV

CDA

D66

GroenLinks

SP

PvdA

ChristenUnie

Partij voor de Dieren

50PLUS

SGP

DENK

Forum voor Democratie

Van Kooten-Arissen

Krol

Van Haga

Groep Krol/van Kooten-Arissen

Wijzigingen en bijzonderheden  
De wijzigingen in de samenstelling van de Tweede Kamer en bijzonderheden zijn weergegeven per jaar.

Wijzigingen in 2017 
 21 maart 2017: De Kiesraad maakt bekend dat bij deze verkiezing 46 kandidaten de voorkeurdrempel (25% van de kiesdeler) hebben overschreden. Van deze kandidaten hebben drie kandidaten, Jan Roos (VNL), Ancilla van de Leest (Piratenpartij) en Sylvana Simons (Artikel 1), geen zetel behaald omdat er geen zetels aan de lijst zijn toegewezen. Onder de 43 kandidaten die de voorkeurdrempel hebben overschreden en gekozen zijn, zijn er vier die met doorbreking van de lijstvolgorde gekozen zijn: Lilianne Ploumen (PvdA), Maurits von Martels (CDA), Isabelle Diks en Lisa Westerveld (GroenLinks).
 23 maart: Sjoerd Potters (VVD) ziet af van zijn benoeming omdat hij op 21 februari door de Gemeenteraad voorgedragen werd als burgemeester van De Bilt. In zijn plaats wordt Jan Middendorp beëdigd.
 29 maart: Khadija Arib (PvdA) wordt herkozen als voorzitter van de Tweede Kamer.
 6 september: Pieter Duisenberg (VVD) verlaat de Tweede Kamer in verband zijn benoeming als voorzitter van de Vereniging van Universiteiten. Hij wordt op 7 september opgevolgd door Roald van der Linde.
 24 oktober: Jeroen Dijsselbloem (PvdA) verlaat de Tweede Kamer en treedt terug uit de politiek. Hij wordt op 25 oktober opgevolgd door William Moorlag.
 24 oktober: De fractie van de VVD kiest Klaas Dijkhoff als voorzitter, als opvolger van Mark Rutte.
 25 oktober: Mark Rutte, Halbe Zijlstra, Tamara van Ark, Sander Dekker, Barbara Visser, Mark Harbers (allen VVD), Mona Keijzer, Raymond Knops (beiden CDA), Stientje van Veldhoven, Wouter Koolmees, Ingrid van Engelshoven (allen D66) en Carola Schouten (ChristenUnie) worden minister of staatssecretaris in het kabinet-Rutte III en verlaten daarom de Tweede Kamer.
 31 oktober: De vrijgekomen plaatsen worden na installatie ingenomen door Antoinette Laan-Geselschap, Judith Tielen, Hayke Veldman, Rudmer Heerema, Wybren van Haga, Leendert de Lange (allen VVD), Evert Jan Slootweg, Lenny Geluk-Poortvliet (beiden CDA), Monica den Boer, Matthijs Sienot, Joost Sneller (allen D66) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie).
 13  december: Emile Roemer treedt af als fractievoorzitter van de SP. Lilian Marijnissen wordt gekozen als zijn opvolger.

Wijzigingen in 2018 
 16 januari: Elbert Dijkgraaf (SGP) gaat wegens oververmoeidheid voor circa drie maanden met verlof. De SGP-fractie besluit hem niet tijdelijk te vervangen.
 17 januari: Emile Roemer (SP) verlaat de Tweede Kamer. Hij wordt op 18 januari opgevolgd door Mahir Alkaya.
 29 maart: Nine Kooiman (SP) verlaat de Tweede Kamer omdat ze de werkzaamheden niet kan combineren met het moederschap. Zij wordt op 3 april opgevolgd door Henk van Gerven.
 3 april: Gabriëlle Popken (PVV) gaat met zwangerschaps- en bevallingsverlof t/m 20 juli 2018. Emiel van Dijk wordt in de tijdelijke vacature geïnstalleerd.
 10 april: Elbert Dijkgraaf (SGP) verlaat de Tweede Kamer in verband met zijn privé-situatie. Hij wordt op 11 april opgevolgd door Chris Stoffer.
 24 april: Tunahan Kuzu (DENK) treedt af als fractievoorzitter om zich voornamelijk bezig te gaan houden met de interne partijstructuur. Hij wordt op dezelfde dag opgevolgd door Farid Azarkan. 
 31 mei: Sharon Dijksma (PvdA) verlaat de Tweede Kamer wegens het aanvaarden van een functie als wethouder van Amsterdam. Zij wordt op 5 juni opgevolgd door John Kerstens.
 5 juni: Linda Voortman (GroenLinks) verlaat de Tweede Kamer wegens het aanvaarden van een functie als wethouder van Utrecht. Zij wordt op 6 juni opgevolgd door Paul Smeulders.
 6 juni: Rik Grashoff (GroenLinks) verlaat de Tweede Kamer na ophef over een relatie met Marjolein Meijer, voormalig GroenLinks-partijvoorzitter. Hij wordt op 7 juni opgevolgd door Laura Bromet.
 12 juni: Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) verlaat de Tweede Kamer wegens het aanvaarden van een functie als wethouder van Den Haag. Zij wordt op 13 juni opgevolgd door Wim-Jan Renkema
 2 september: Tunahan Kuzu (DENK) keert weer terug als fractievoorzitter en vervangt Farid Azarkan.
 4 september: Han ten Broeke (VVD) verlaat de Tweede Kamer vanwege een publicatie over een grensoverschrijdende relatie die hij in 2013 had. Hij wordt op 5 september opgevolgd door Tobias van Gent.
 12 september: Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) verlaat de Tweede Kamer in verband met haar benoeming tot speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in Irak en tot hoofd van de United Nations Assistance Mission in Iraq (UNAMI). Zij wordt op 13 september opgevolgd door Thierry Aartsen.
 9 oktober: Alexander Pechtold (D66) verlaat de Tweede Kamer en de politiek. Rob Jetten wordt door de fractie van D66 gekozen tot nieuwe fractievoorzitter. Hij wordt op 10 oktober opgevolgd door Rutger Schonis.
 11 oktober: Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) wordt geïnstalleerd als tijdelijke vervanger tot 31 januari 2019 van Marianne Thieme die met ziekteverlof was gegaan. Esther Ouwehand wordt gekozen als fractievoorzitter.
 16 oktober: Eva Akerboom (Partij voor de Dieren) wordt geïnstalleerd als tijdelijke vervanger tot 4 februari 2019 van Femke Merel van Kooten-Arissen die met zwangerschapsverlof was gegaan.
 6 november: Léonie Sazias (50PLUS) gaat met ziekteverlof. Op 7 november wordt Simon Geleijnse geïnstalleerd als tijdelijke vervanger tot 27 februari 2019.
 11 december: Karen Gerbrands (PVV) verlaat de Tweede Kamer omdat ze weinig steun voelde in haar fractie na een persoonlijke tragedie. Zij wordt op 12 december opgevolgd door Emiel van Dijk.

Wijzigingen in 2019 
 19 februari: Foort van Oosten (VVD) verlaat de Tweede Kamer in verband met zijn benoeming als burgemeester van Nissewaard. Op 20 februari wordt Jeroen van Wijngaarden geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 7 maart: Léonie Sazias (50PLUS) gaat wederom met ziekteverlof. Op 12 maart wordt Simon Geleijnse geïnstalleerd als tijdelijke vervanger tot 27 juni 2019.
 26 maart: Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) gaat met zwangerschapsverlof. Nico Drost wordt geïnstalleerd in de vacature; zijn zittingstermijn loopt tot 16 juli 2019.
 21 mei: Pieter Heerma wordt de nieuwe fractievoorzitter van het CDA. Hij volgt Sybrand van Haersma Buma op.
 28 mei: Sybrand van Haersma Buma (CDA) verlaat de Tweede Kamer in verband met zijn benoeming tot burgemeester van Leeuwarden. Op 29 mei wordt Hilde Palland geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 4 juni: Zihni Özdil (GroenLinks) verlaat de Tweede Kamer na een conflict over fractiediscipline. Op 5 juni wordt Niels van den Berge geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 4 juni: Hanke Bruins Slot (CDA) verlaat de Tweede Kamer in verband met haar benoeming tot gedeputeerde van Utrecht. Op 5 juni wordt Wytske Postma geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 10 juni: Malik Azmani (VVD) verlaat de Tweede Kamer in verband met zijn aanstaande benoeming in het Europees Parlement. Op 11 juni wordt Mark Harbers geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 10 juni: Martin van Rooijen (50PLUS) verlaat de Tweede Kamer in verband met zijn benoeming in de Eerste Kamer. Op 11 juni wordt Gerrit-Jan van Otterloo geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 25 juni: Bente Becker (VVD) gaat met zwangerschapsverlof. Kelly Regterschot wordt in de tijdelijke vacature t/m 12 oktober geïnstalleerd.
 2 juli: Leendert de Lange (VVD) verlaat de Tweede Kamer in verband met zijn aanstaande benoeming tot burgemeester van Wassenaar. Het tijdelijke lidmaatschap van Kelly Regterschot wordt omgezet in een vast lidmaatschap. Op 3 juli wordt Bart Smals geïnstalleerd in de tijdelijke vacature t/m 12 oktober.
 16 juli: Femke Merel van Kooten-Arissen verlaat de fractie van de Partij voor de Dieren; zij blijft lid van de Tweede Kamer namens de fractie Lid Van Kooten-Arissen.
 24 september: Wybren van Haga wordt uit de VVD-fractie gezet omdat hij eerder gemaakte afspraken over het scheiden van zakelijke en politieke activiteiten geschonden zou hebben. Op 7 oktober besluit Van Haga om zijn zetel te behouden en blijft lid van de Tweede Kamer namens de fractie Van Haga.
 8 oktober: Marianne Thieme (PvdD) verlaat om persoonlijke redenen de Tweede Kamer. Op 9 oktober wordt Eva van Esch in de ontstane vacature geïnstalleerd. Esther Ouwehand neemt het fractievoorzitterschap waar.
 12 oktober: Arno Rutte (VVD) verlaat om persoonlijke redenen de Tweede Kamer. Bart Smals wordt op 15 oktober geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 31 oktober: Sietse Fritsma (PVV) verlaat de Tweede Kamer om een onderneming te starten. Chris Jansen wordt op 27 november geïnstalleerd in de ontstane vacature.

Wijzigingen in 2020 
 14 januari: Rens Raemakers (D66) gaat met ziekteverlof vanwege burn-outklachten. Op 22 januari wordt Marijke van Beukering geïnstalleerd in de tijdelijke vacature tot 13 mei.
 21 maart: Tunahan Kuzu (DENK) treedt af als fractievoorzitter. Hij wordt op dezelfde dag opgevolgd door Farid Azarkan.
 30 april: Isabelle Diks (GroenLinks) verlaat de Tweede Kamer vanwege de aanvaarding van de functie van wethouder in Groningen. Op 7 mei wordt  Tom van den Nieuwenhuijzen geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 3 mei: Henk Krol vertrekt per direct bij 50PLUS en vormt samen met Femke Merel van Kooten-Arissen de Groep Krol/Van Kooten-Arissen, met Krol als fractievoorzitter. Corrie van Brenk wordt aangesteld als de nieuwe fractievoorzitter van 50PLUS.
 19 mei: Monica den Boer (D66) verlaat de Tweede Kamer en wordt hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie. Op 20 mei wordt Marijke van Beukering geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 19 mei: Erik Ronnes (CDA) verlaat de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming als gedeputeerde van Noord-Brabant. Op 20 mei wordt Julius Terpstra geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 1 juli: Bas van 't Wout (VVD) verlaat de Tweede Kamer om staatssecretaris te worden in het kabinet Rutte-III. Op 2 juli wordt Martijn Bolkestein geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 5 augustus: Femke Merel van Kooten-Arissen en Henk Krol (beide Groep Krol/Van Kooten-Arissen) breken met elkaar. De Groep Krol/Van Kooten-Arissen wordt opgeheven en beide leden gaan verder als aparte fractie.
 31 augustus: Gabriëlle Popken (PVV) verlaat de Tweede Kamer om persoonlijke redenen. Op 1 september wordt Sietse Fritsma geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 17 september: Anne Mulder (VVD) verlaat de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming als wethouder van Den Haag. Op 22 september wordt Mark Snoeren geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 24 november: Theo Hiddema (FVD) verlaat de Tweede Kamer vanwege persoonlijke omstandigheden. De zetel bleef de rest van de zittingsperiode vacant.
 30 november: Wybren van Haga (eenmansfractie) treedt toe tot de fractie van Forum voor Democratie
 8 december: Vicky Maeijer (PVV) gaat met zwangerschaps- en bevallingsverlof t/m 29 maart 2021. Henk de Vree wordt in de tijdelijke vacature geïnstalleerd.

Wijzigingen in 2021 
 11 januari: Michel Rog (CDA) verlaat de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming als wethouder van Haarlem. Op 12 januari wordt Gerard van den Anker geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 14 januari: Lodewijk Asscher trekt zich terug als voorzitter van de PvdA-fractie; zijn opvolger in die rol is Lilianne Ploumen.
 30 maart: De Tweede Kamer wordt ontbonden.

2017-2021
Nederlandse politiek in 2017
Nederlandse politiek in 2018
Nederlandse politiek in 2019
Nederlandse politiek in 2020
Nederlandse politiek in 2021